Умопомрачение е народен „термин“ за:

 Клинични състояния като

 Психоза

 В психологията като

 Амок